Aquamarine pode ser:

Geologia
 Água-marinha

Cinema
Aquamarine (filme)

Desambiguação